Franciaország
Fresnoy, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Fresnoy-Andainville, település Franciaországban, Somme megyében
Fresnoy-en-Chaussée, település Franciaországban, Somme megyében
Fresnoy-Folny, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Fresnoy-en-Gohelle, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Fresnoy-le-Grand, település Franciaországban, Aisne megyében
Fresnoy-le-Luat, település Franciaországban, Oise megyében
Fresnoy-la-Rivière, település Franciaországban, Oise megyében
Fresnoy-lès-Roye, település Franciaországban, Somme megyében
Fresnoy-au-Val, település Franciaországban, Somme megyében